Het seizoen 1999/2000 was het 62ste seizoen van de Divizia A en het 82ste kampioenschap van Roemenië. Vanwege de imkrimping van de competitie in het volgend seizoen, degradeerden dit seizoen vier clubs.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters 

1 Mutu transfereerde tijdens het seizoen naar Inter Milaan.

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1999/00